Альтавилла () может означать:

 Альтавилла-Силентина — город в Италии, расположен в области Кампания, подчинён административному центру Салерно.
 Альтавила-Вичентина — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция
 Альтавилла-Монферрато — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия
 Альтавилла-Милича  — коммуна в провинции Палермо, в регионе Сицилия, Италия
 Альтавилла-Ирпина — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Авеллино